Sieberer ist ein österreichischer Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sieberer (* 1963), österreichischer Chorleiter und Dirigent
 Hannes Sieberer (* 1951), österreichischer ehemaliger US-Agent
 Johann von Sieberer (1830–1914), österreichischer Philanthrop und Versicherungsfachmann
 Martin Sieberer (* 1968), österreichischer Koch

Sieberer ist ein Ortsname von:
 Sieberer (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sieber